Lindheim  ist der Name folgenden Ortes:
 Lindheim, ein Ortsteil von Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen

Lindheim  ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Dietrich Lindheim (1790–1860), deutscher Unternehmer
 Wilhelm von Lindheim (1835–1898), deutsch-österreichischer Industrieller und Eisenbahnfachmann
 Alfred von Lindheim (1836–1913), deutsch-österreichischer Kaufmann
 Hugo Lindheim, deutsch-jüdischer Möbelfabrikant, Opfer der Shoah
 Irma Lindheim (1886–1978), US-amerikanische Zionistin
 Karl Friedrich David von Lindheim (1791–1862), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie und Chef des Preußischen Militärkabinettes (1834)
 Richard Lindheim (–2021), US-amerikanischer Drehbuchautor